«Sheena Is a Punk Rocker» — песня панк-роковой группы Ramones. Впервые была издана в Великобритании — как сингл в мае 1977 года. В британском сингловом чарте (UK Singles Chart он достиг 22 места. В США вышла как сингл в июле того же года, наивысшая позиция в Billboard Hot 100 — 81-я.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Sheena Is a Punk Rocker» в исполнении группы Ramones на 457 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 461 месте.

Британский музыкальный журнал New Musical Express также включил её в свой (опубликованный в 2014 году) список «500 величайших песен всех времён», на 407 место.

Кроме того, песня «Sheena Is a Punk Rocker» в исполнении группы Ramones входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Чарты

Примечания 

Песни Ramones
Синглы 1977 года
Песни 1977 года